Carnot é o nome de uma célebre família francesa em política e ciência com os seguintes membros:

Lazare Carnot (13 de maio de 1753 - 12 de agosto de 1823), matemático e político. 
Nicolas Léonard Sadi Carnot (1 de junho de 1796 - 24 de agosto de 1832), físico e engenheiro, filho mais velho de Lazare Carnot. 
Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888), político. 
Marie François Sadi Carnot (1837-1894), político, presidente da República Francesa (1887-1894)
Marie Adolphe Carnot (1830-1920), engenheiro de minas e químico.

Ver também
Ciclo de Carnot, o ciclo termodinâmico estudado por Sadi Carnot.
Maurice Karnaugh e Mapa de Karnaugh.

Desambiguação